Сан-Исидро (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 11,7 км². Население — 1874 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Известные уроженцы и жители 
 Ледесма, Кристиан Рауль — аргентинский футболист.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal del municipio de San Isidro
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Archivo Histórico Electoral
 GB discoteca San Isidro

Муниципалитеты Аликанте